La Festa del Poggio, nota popolarmente come Festa, è stato un evento del folklore popolare di Poggio all'isola d'Elba, organizzato ogni ultima domenica di agosto dal 1960 al 1994.

Origine e caratteristiche 
La Festa del Poggio ebbe origine nel 1960, su idea di Anna Maria Rimoaldi. Tra il pubblico, durante gli anni Sessanta, vi furono lo stilista Pierre Balmain, l'attore Romolo Valli, l'imprenditore Giuseppe Cacciò e numerosi altri visitatori internazionali. Secondo le cronache dell'epoca, «a Poggio Terme si è svolta una simpatica e briosa manifestazione che si ripete, con grande entusiasmo, ogni anno, alla fine del mese di agosto» e «i numerosissimi visitatori hanno saputo cogliere la signorilità della manifestazione, sentendosi amici di un paese piuttosto che ospiti». 
Dagli anni successivi sino al 1994, autore della regia e scenografia fu l'architetto Paolo Ferruzzi. 
La Festa del Poggio si contraddistinse per la corale partecipazione di villeggianti e residenti, strutturata con un'idea di «festa popolare» di derivazione rousseauiana e diderottiana che seguiva tuttavia un rigoroso copione il quale, da Alice nel Paese delle Meraviglie del 1980 a Cenerentola del 1982, si accostò al mondo delle fiabe e poi ai poemi epici con Odissea del 1994.

Nell'agosto 2021, presso l'Accademia del Bello di Poggio, si è tenuta una mostra storica e retrospettiva sulla Festa del Poggio.

Edizioni dal 1960 al 1994 

 1960 - La Prima Festa
 1961 - Moulin Rouge
 1962 - Barnum & Bailey Circus
 1963 - Il Grande Cinema
 1965 - Saraceni e Napoleone
 1966 - Elban Story
 1967 - Via Margutta e Parigi '800
 1968 - Magic Moment
 1969 - Don Chisciotte
 1978 - Festa dell'Amicizia
 1979 - Le dame e i cavalieri
 1980 - Alice nel Paese delle Meraviglie
 1981 - Pinocchio
 1982 - Cenerentola
 1983 - Cyrano de Bergerac
 1985 - Una Commedia...divinaaaa!
 1986 - Bona...parte? Nooo...è Bona in tutto!
 1987 - I Promessi Sposi
 1989 - Sei maschere in cerca di una Festa
 1992 - Ve scopro l'America e torno subbito 
 1994 - Odissea

Note 

Tradizioni popolari della Toscana